Пер Аукенберг (, 25 апреля 1953 — 2005) — датский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионата Дании 1972 г. Участник большого дележа 3-го места на чемпионате Дании 1974 г.

В составе сборной Дании участник командного турнира северных стран 1972 г. и матча со сборной Швеции 1974 г.

Участник юниорского чемпионата Европы 1972 / 73 гг.

Постоянный участник традиционных копенгагенских турниров Politiken Cup.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии П. Аукенберга в базе Chessgames
 Личная карточка П. Аукенберга на сайте 365Chess
 Выступления П. Аукенберга в кубках северных стран

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века